Niemcy:
 Schmölln – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land
 Schmölln – były powiat

Zobacz też:
 Schmölln-Putzkau